Planet Earth — тридцать второй студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 15 июля 2007 года и впервые на лейблах NPG Records и Columbia Records. Диск получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Planet Earth достиг первого места в хит-параде Швейцарии и был на позиции № 3 в Голландии и в американском чарте Billboard 200, но не получил золотого статуса в Великобритании и в США.

Список композиций 
Автор всех композиций Принс, кроме обозначенных.

 «Planet Earth» — 5:51
 «Guitar» — 3:45
 «Somewhere Here on Earth» — 5:45
 «The One U Wanna C» — 4:29
 «Future Baby Mama» — 4:47
 «Mr. Goodnight» — 4:26
 «All the Midnights in the World» — 2:21
 «Chelsea Rodgers» (при участии Shelby J)- 5:41
 «Lion of Judah» — 4:10
 «Resolution» — 3:40

Чарты

История выхода

Примечания

Ссылки 
 Planet Earth at Discogs
 
 The Once and Future Prince — By Jon Pareles
 Album Review — By Vibe
 Album Review at About.com
 Purple Drizzle (Album review) from The Village Voice
 Album Review at The Washington Post

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы EMI Records
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы NPG Records